Le arterie pudende esterne sono vasi arteriosi che originano come collaterali dell'arteria femorale portandosi sul piano mediano andando ad irrorare gli organi genitali esterni. Esse si distinguono in:
Arteria pudenda esterna superficiale
Arteria pudenda esterna profonda